Miejscowości w USA:
 Loveland – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Larimer
 Loveland – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Loveland – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Tillman
Zobacz także:
 Przełęcz Loveland – przełęcz w Górach Skalistych